Симона Халеп була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.

Анастасія Павлюченкова виграла титул, у фіналі перемігши Ірину-Камелію Бегу з рахунком 6–4, 5–7, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток без боротьби виходять у друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, одиночний розряд
2014